Le Bel est un surnom devenu un nom de famille, de toponyme, de noms dérivés.

Patronyme 

 Antoine Le Bel (1705-1793), peintre, pastelliste et graveur français ;
 Antoine Joseph Claude Le Bel (1765-1840), général de brigade français ;
 Jacques Le Bel de Penguilly (1919-2012), résistant breton ;
 Joseph Achille Le Bel (1847-1930), chimiste français ;
 Grand prix Achille-Le-Bel, récompensant des travaux dans le domaine de la chimie reconnus au niveau international ;
 Maurice Le Bel (1898-1963), artiste et historien de l'art québécois.

Personnalités 
 Charles IV le Bel (1294-1328), roi de France et de Navarre de 1322 à 1328 ;
 Frédéric le Bel (1289-1330), anti-roi de Germanie ;
 Geoffroy V d'Anjou dit le Bel (1113-1151), comte d'Anjou et du Maine (1129-1151), et duc de Normandie (1144-1150) ;
 Jean le Bel ou Jehan le Bel (v. 1290-1370), chroniqueur liégeois du Moyen Âge et chanoine de Saint-Lambert ;
 Philippe IV le Bel (1268-1314), roi de France de 1285 à 1314.

Toponyme 

 Le Bel, ancienne commune intégrée dans la commune de Sainte-Sabine-Born, dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Villiers-le-Bel, commune française située dans le département du Val-d'Oise, en région Île-de-France.

Monument 
 Ferme-château Le Bel, monument historique situé à Lampertsloch, dans le département français du Bas-Rhin.

Voir aussi 
De nombreux nombreux titres (films, bandes dessinées) portent, également, la dénomination Le Bel :